Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1988 () проводился в городе Шикутими (Квебек) c 6 по 13 марта 1988 года. Турнир проводился в 59-й раз. В Квебеке чемпионат проводился в 6-й раз, в Шикутими — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1988 в городе Лозанна (Швейцария).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (15-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Пэта Райана это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Eugene Hritzuk). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Пол Сэвидж).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1988 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Томас Хоканссон

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1988 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1988

1988
Спортивные соревнования в Квебеке
Спорт в Канаде в 1988 году